FUE est un sigle qui peut désigner :
 Follicular unit extraction (en français, extraction d'unités folliculaires), une méthode d'obtention d'unités folliculaires, normalement composée de groupe de un à quatre cheveux, pour une greffe de cheveux.

FUE est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Fuerteventura, un aéroport espagnol desservant l'île de Fuerteventura dans les Îles Canaries, selon le code AITA des aéroports.

fue est un nom commun qui peut désigner :
 fue, une flûte traversière japonaise.

 Masato Fue (1973-), un footballeur japonais.

Code IATA des aéroports